Khodarg Werth är ett bergspass i Afghanistan. Det ligger i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Kabul. Khodarg Werth ligger  meter över havet.

Terrängen runt Khodarg Werth är huvudsakligen bergig, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Khodarg Werth. Runt Khodarg Werth är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga samhällen i närheten.

Trakten runt Khodarg Werth är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

Kommentarer

Källor 

Bergspass i Afghanistan